Odensvi kan syfta på:

Västmanland
 Odensvi socken, Västmanland – en socken i Köpings kommun
 Odensvi landskommun, Västmanland – en tidigare kommun i Västmanlands län 1863–1951
 Odensvi församling, Västerås stift – en församling i Västerås stift –2010
 Odensvi kyrka, Västmanland – en kyrka i Köpingsbygdens församling
 Odensvi distrikt, Västmanland – ett distrikt i Köpings kommun och Västmanlands län 2016–

Småland
 Odensvi socken, Småland – en socken i Västerviks kommun
 Odensvi landskommun, Småland – en tidigare kommun i Kalmar län 1863–1951
 Odensvi församling, Linköpings stift – en församling Linköpings stift
 Odensvi kyrka, Småland – en kyrkobyggnad i Odensvi
 Odensvi distrikt, Småland – ett distrikt i Västerviks kommun och Kalmar län 2016–
 Odensvi, Västerviks kommun – en småort i Västerviks kommun
 Odensviholm – en herrgård i Västerviks kommun